Револкадеро има више значења:

 Револкадеро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Револкадеро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику